Beki steht für
 Beki (Regionalgeld) in Luxemburg
 Beki Bekić (* 1961), montenegrinischer Sänger
 Sorkhatani Beki († 1252), mongolische Adlige
 -beki, Gewässersuffix
Siehe auch:
Becky